Morgenministeriet var morgenradioshowet på Skala FM. Værterne er Brian Ebbesen, Charlotte Jørgensen og Kenneth Jonassen samt nyhedsværterne Kim Middelhede, Flemming Madsen og Allan Staal. Programmet sendes alle hverdage på Skala FM fra kl. 5.30 til 9.30. Programmet gik i luften første gang fredag den 15. september 2006. 

Tidligere værter i programmet: Trine Jepsen, Signe Vadgaard og Karin Munk

Blandt de faste features er Quiz-hjulet, Navne-sange, Backstage med Charlotte, Nummerplade banko, 'Hvad fa'en synger de', Flopstory og Tangotest samt konkurrencerne: 'Crooner Kenneth', 'Du ødelagde det for alle de andre' og 'Det er rigtigt, det er forkert'. 

Programmet blev sendt sidste gang den 14. oktober 2016.  

https://www.jv.dk/regionalt/Den-sidste-dag-i-selskab-med-Morgenministeriet/artikel/2404592 

Radioprogrammer fra Danmark